Kayuki Hirasaka est un personnage du manga Vampire Chronicles créé par Kyo Shirodaira et Yuri Kimura.

Biographie fictive 

Kayuki Hirasaka qui comme ses prédécesseurs était une jeune fille normale devint dès l'âge de 14 ans, la  du  Cygne noir, elle fut d'ailleurs la première à être capable de neutraliser complètement le pouvoir d'alimentation de Strauss. Comme ses prédécesseurs, le cygne noir s'est emparé d'elle dans le but de tuer Rose-Red Strauss et Adelheid, mais contrairement à ses anciennes ainées, Kayuki en fera autrement en décidant de s'allier au roi vampire bien qu'elle fût consciente que si elle refusait son destin, le cygne noir risquerait de la consumer entièrement. Son but fut d'ailleurs comme son grand-père de se servir de Rose-Red Strauss et d'Adelheid afin de pouvoir détruire les Fios. Son visage ressemble étrangement à celui de Stella et également à celui de Yuki, bien que leurs personnalités soient très différentes. Comme son grand-père, Kayuki porta tout d'abord un masque, parce qu'elle était 'shy'. Ayant conscience des choses, Kayuki partit arracher Strauss et Lætitia des griffes des dhampires afin de leur faire savoir qu'elle était de leur côtés. Elle les présenta à GM qui leur exposa son but en leur affirmant qu'Adelheid sera aussitôt libérer. Lorsque les Fios lancèrent leur ultimatum, à la demande de GM, Kayuki rallia les dhampires à Strauss afin qu'ils puissent coopérer contre les extraterrestres. Alors que les dhampires partirent à la recherche des sceaux qui retenaient Adelheid prisonnière elle partit de son côté avec Strauss sur une île où se trouvait le Tsukuyomi. Elle surveilla d'ailleurs Strauss pendant ses séances d'entraînement afin que celui-ci ne puisse s'éloigner sans sa surveillance. Lorsque les opposants à l'opération Over-Moon lancèrent des missiles en direction de l'île, Kayuki fut incapable de repousser les missiles jusqu'à l'intervention de Strauss qui détruisit les missiles en moins d'une minute. Elle fut étonnée de voir que celui-ci pouvait sortir en plein jour, Strauss lui expliqua qu'il était immunisé contre le soleil et que c'était la raison pour laquelle les pays voisins avaient tentés de faire un coup d'État contre lui. Plus tard elle fut victime d'une attaque d'une cygne noir qui sommeillais en elle, en plein coma elle rencontra l'âme de Stella qui lui raconta toute la vérité à propos de Strauss. En se réveillant après elle apprit de la bouche de Bridget l'opération "Dernières Ailes" qui avait été lancé. En sachant alors toute la vérité, Strauss lui annonça qu'après la destruction du Big Mora ils seront dorénavant ennemis comme cela avait toujours été le cas avec les précédentes incarnations du cygne noir tout en lui indiquant qu'Adelheid disparaitra sur la lune pour recréer un environnement, et lui demanda de prendre une décision définitive lorsqu'il reviendra sur terre. En plein doute, Kayuki se confia à Adelheid ainsi qu'à Renka, celui-ci lui donna une épée spirituelle afin de pouvoir reproduire le même combat que Strauss avait livré contre Yuki. Lorsque Strauss revint sur terre, Kayuki qui avait pris la décision de combattre lui donna l'épée spirituelle afin d'avoir un combat équilibré. L'affrontement qui s'ensuit ensuite se solda par la victoire de Kayuki qui fut délivré de la malédiction du cygne noir.

Pouvoirs 
Kayuki a hérité des pouvoirs de ses prédécesseurs, bien qu'elle soit la plus forte de sa génération, elle est d'ailleurs capable de tuer Rose-Red Strauss et Adelheid en un seul coup. Cependant ses pouvoirs sont sans effet sur les dhampires.

 Neutralisation de Magie 
 Agilité surdéveloppée
 Mémoire et atout des incarnations précédentes
 Maîtrise de l'énergie spirituelle

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de myanimelist

Personnage de Vampire Chronicles